A Burjassot CF, teljes nevén Burjassot Club de Fútbol egy spanyol labdarúgócsapat. A klubot 1913-ban alapították, jelenleg a negyedosztályban szerepel.

Statisztika

Ismertebb játékosok

Külső hivatkozások
 Hivatalos weboldal 
 Futbolme 

Spanyol labdarúgócsapatok
1913-ban alapított labdarúgócsapatok